Peix àvia reial (Gramma loreto) és una espècie de peix del Carib de l'Oceà Atlàntic, de color porpra i groc. Arriba a mesurar un màxim de 5 polzades, molt forta, és omnívor.

Perciformes